Марьянополь — название населённых пунктов:

Украина 
 Марьянополь — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Марьянополь — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.